Molekulska formula -{C37H40N2O6}- se može odnositi na:

 Berbamin
 Fanghinolin